Homokos, település a Vajdaságban
Homokos, homoszexuális férfi